Marohn ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Marohn (* 1968), Chemiedidaktikerin und Hochschullehrerin 
 Arthur Marohn (1893–1975), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand Marohn, deutscher Genre- und Landschaftsmaler
 Heinz Marohn (1922–2015), deutscher Historiker
 Kurt Marohn (1902–1980), deutscher Architekt
 Norbert Marohn (* 1952), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Maron